II Дивизион Чемпионата Азербайджана () — бывший футбольный дивизион Азербайджана. В системе футбольных лиг страны являлся третьим по значимости после Премьер-лиги и Первого дивизиона.

В сезоне 2008—2009 годов в соревновании участвовали 8 клубов, представлявших различные регионы страны. В конце каждого сезона клубы, занявшие первые 2 призовых места, получали право выступать в Первом дивизионе, а два худших клуба переводились в Третий дивизион.

Сезон 2008—2009 годов

Ссылки 
 Официальный сайт АФФА — Ассоциации Футбольных Федераций Азербайджана 
 Официальный сайт ПФЛ — Профессиональной Футбольной Лиги Азербайджана

См. также 
 Азербайджанская футбольная Премьер-Лига
 Ассоциация Футбольных Федераций Азербайджана

Футбол в Азербайджане
Азербайджан